Бернак — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Бернак — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Бернак, Пьер (1899-1979) — французский певец (баритон).

См. также 
 Бернак-Дебат — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Бернак-Десю — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Лобес-Бернак — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна